Бо́бби Ба́уэр (, полное имя — Ро́берт Теодо́р Ба́уэр (Robert Theodore Bauer); род. 16 февраля 1915, Уотерлу, Онтарио, Канада — 16 сентября 1964) — канадский хоккеист, правый крайний нападающий. Провёл 9 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команду «Бостон Брюинз».

Игровая карьера 
Бобби Бауэр начинал хоккейную карьеру в юниорской хоккейной лиге Онтарио в команде «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс». В «Китченер Гринширтс» (ОХА) он играл вместе со своими будущими партнёрами по «Бостон Брюинз» Милтом Шмидтом и Вуди Дюмартом.

В 1937 году Бауэр и его друзья детства Шмидт и Дюмарт объединились в «Бостоне» в знаменитую тройку, получившую название «Краут лайн» и блиставшую в течение многих сезонов. В 1939-м и 1941 годах во многом игра этого звена предопределила победы «Брюинз» в Кубке Стэнли.

В 1942 году Бауэр был призван на службу в Королевские военно-воздушные силы Канады. После окончания Второй мировой войны он вернулся в «Бостон» и отыграл ещё 3 сезона, но так больше и не выиграл Кубок Стэнли. В 1952 году он завершил игровую карьеру.

В 1996 году Бобби Бауэр введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (2): 1939, 1941
 Обладатель Леди Бинг Трофи (3): 1940, 1941, 1947
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 1947
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1996

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Бобби Бауэра на The Internet Hockey Database
 Биография Бобби Бауэра на Legends of Hockey
 Профиль Бобби Бауэра на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Леди Бинг Трофи
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ